Pasieka peut désigner :

Histoire
Pasieka, le nom de code du quartier-général des Szare Szeregi durant la Seconde Guerre mondiale

Toponymie
en Pologne
 Ile Pasieka, une île sur la rivière Odra dans la voïvodie d'Opole
dans la voïvodie de Lublin
 Pasieka, un village du powiat de Janów Lubelski
 Pasieka, un village du powiat de Kraśnik
 Pasieka, un village du powiat de Parczew
dans d'autres voïvodies
 Pasieka, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Pasieka, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Pasieka, un village dans la voïvodie de Łódź
 Pasieka, un village de la gmina de Brańsk dans la voïvodie de Podlachie
 Pasieka, un village de la gmina de Boćki dans la voïvodie de Podlachie
 Pasieka, un village dans la voïvodie de Poméranie
 Pasieka, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Pasieka, un village dans la voïvodie de Silésie